248-я штурмовая авиационная дивизия
 248-я дивизия (Вооружённые силы Китайской Республики)
 248-я дивизия (Объединённая армия государства Ва)
 248-я мотострелковая дивизия
248-я стрелковая дивизия — воинское соединение СССР, имевшее три формирования:
 248-я стрелковая дивизия (1-го формирования) — сформирована в 1941 году
 248-я стрелковая дивизия (2-го формирования) — сформирована в апреле 1942 года
 248-я стрелковая дивизия (3-го формирования) — сформирована в сентябре 1942 года

sl:Seznam divizij po zaporednih številkah (200. - 249.)#248. divizija